Лорика — загальна назва панцирів, що були в ужитку в Стародавньому Римі.
 Лорика — християнський гімн, молитва з проханням про захист.
 Лорика (lorica) — наукова назва панцира деяких тварин (інфузорії, коловертки, хоанофлагеляти).
 Lorica — рід морських молюсків родини Loricidae.

Див. також 
 Лорікарієві (Loricariidae) — родина прісноводних риб ряду сомоподібних
 Loricifera (Лорицифери) — група морських інтерстиціальних безхребетних, назва якої буквально значить «панцироносці», «вдягнені у лорику»
 Loricata (Панцирні) — клас морських молюсків
 Loricata — застаріла латинська назва ряду Крокодили
 Loricidae — родина морських молюсків ряду Chitonida класу Loricata
 Loricella — рід морських молюсків родини Loricidae
 Litoria lorica (панцирна жаба) — вид австралійських жаб
 Лориґа — район у Португалії, назва якого походить від латинського lorica
 Санта-Крус-де-Лорика (Лорика) — місто і муніципалітет у Колумбії у складі департаменту Кордова.